ZGR steht als Abkürzung für:
 Powiat Gryfiński in Polen als Kfz-Kennzeichen
 Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht, eine juristische Fachzeitschrift
 Zentralstelle Gewerblicher Rechtsschutz, eine Dienststelle der Bundeszollverwaltung zur Bekämpfung von Marken- und Produktpiraterie

Abkürzung